Мишутинский сельсовет

Вологодская область 

 Мишутинский сельсовет Вожегодского района

Московская область 

 Мишутинский сельсовет Сергиево-Посадского района (в 1994 году преобразован в сельский округ)